«Кладно» () — чеський футбольний клуб з однойменного міста, заснований 1903 року.

Колишні назви 

 1903 — СК Кладно ()
 1948 — ЗК Оцеларни Кладно ()
 1948 — Сокіл Оцеларни Кладно ()
 1953 — ТІ Банік Кладно ()
 1957 — ТІ СОНП Кладно ()
 1977 — ТІ Полді СОНП Кладно ()
 1989 — ТІ Полді Кладно ()
 1992 — СК Агрокс Кладно ()
 1994 — 1 ФК Террекс Кладно ()
 1996 — СК Кладно ()

Досягнення 

 Перша ліга Чехословаччини
 3-е місце в сезонах 1933/34, 1946/47, 1946/47
 Друга ліга Чехословаччини
 чемпіон 1925, 1947/48, 1951, 1959/60
 2-е місце (перехід в Першу лігу)1968/69
 Друга ліга Чехії
 чемпіон 2005/06
 Кубок Чехії
 фіналіст 1975/76

Участь у Єврокубках

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт клубу (чеськ.)
 Сайт Футбольної асоціації Чехії (FAČR) (чеськ.)(англ.)
Кладно
Футбольні клуби, засновані 1903
Футбольні клуби Чехії
Засновані в Європі 1903
1903 у європейському спорті